Хрящ:
 Хрящ () — різновид сполучної тканини в організмі деяких безхребетних (наприклад, головоногих молюсків) і всіх хребетних, яка виконує опорно-механічну функцію;
 Хрящ-молочник — рід грибів;
 Хрящ — крупний пісок, що утворився з уламків твердих гірських порід.

Примітки